IGC est un sigle qui peut désigner : 
 infrastructure de gestion de clés ;
 inspection générale des carrières ;
 Interface Générique de Communication ;
 International Gliding Commission, la fédération sportive internationale régissant le vol à voile ;
 .igc (format de fichier), utilisé pour nommer les fichiers générés par les enregistreurs de vols de planeurs ;
 Indium Game Contest ;
 informatique de gestion et de communication.